Il Serengeti è una grande pianura della Tanzania, da cui prendono nome anche:

 il Parco nazionale del Serengeti
 il Distretto del Serengeti, nella Regione del Mara
 Serengeti è un brano musicale di Hugh Masekela, dall'album Tomorrow